Pontow ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruce Pontow (* 1952), US-amerikanischer Badminton-Spieler
 Käte Pontow (1924–2016), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Ponto